Amaele Abbiati (1925-2016) – politico italiano
 Christian Abbiati (1977) –  ex dirigente sportivo e calciatore italiano, di ruolo portiere
 Dolores Abbiati (1927-2001) – politica e sindacalista italiana
 Filippo Abbiati (1640-1715) – pittore italiano
 Franco Abbiati (1898-1981) – critico musicale italiano
 Luigi Abbiati (1897-1944) – politico, antifascista e partigiano italiano